Веневитинов — фамилия.

 Веневитиновы — дворянский род.

Известные носители:

Веневитинов 
 Веневитинов, Алексей Владимирович (1806—1872) — сенатор.
 Веневитинов, Григорий Иванович (1863—?) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Веневитинов, Дмитрий Владимирович (1805—1827) — русский поэт, прозаик и переводчик, философ.
 Веневитинов, Михаил Алексеевич (1844—1901) — русский учёный, археолог, директор Румянцевского музея; племянник Д. В. Веневитинова.
 Веневитинов, Пётр Анкиндинович (1738—1799) — воронежский губернский предводитель дворянства; дед Д. В. и А. В. Веневитиновых.

Веневитинова 
 Веневитинова, Галина Ивановна (1949—1983) — российская актриса.

См. также 
 Веневитиново
 Веневитинский